

Tas of zak 
 Tas (voorwerp)
 bug-out bag, een overlevingspakket
 Electronic flight bag, een hulpmiddel voor piloten
 Leg-bag, een hoge, vrij smalle tas die rechtop kan staan

 Zak (doorverwijspagina)
 Bag-in-box, een verpakking voor vloeistoffen
 Big bag, een zak voor vervoer van ongeveer een kubieke meter stortgoed
 uitrustingsstuk voor parachutisten, zie Parachute

Overige 
 Basisregistratie Adressen en Gebouwen
 een registratiesysteem van de Nederlandse overheid
 de wet die dat registratiesysteem instelt en regelt
 Bag (Hongarije), een plaats en gemeente in Hongarije
 Multiset of bag, een term uit de informatica
 Een onderverdeling van de Mongoolse bestuurseenheid Sum
 Theodore "T-Bag" Bagwell, een personage uit de Amerikaanse televisieserie Prison Break
 Little Green Bag, een hit van de George Baker Selection uit 1969
 Balingshoek (Engels: Bag End), een woning in Midden-aarde van J.R.R. Tolkien